La Coupe de Croatie de basket-ball se dispute depuis 1992. Elle porte le nom d'une grande gloire du basket-ball yougoslave, Krešimir Ćosić, qui était de nationalité croate.

Principe

Historique

Palmarès

Titres par équipes 
8 titres : KK Zadar
7 titres : Cibona Zagreb et Cedevita Zagreb
5 titres : KK Split
3 titres : KK Zagreb

Liens externes 

Croatie
Croatie